Вописк () — римский когномен:

 Вописк Юлий Юл — консул 473 года до н. э.
 Луций Юлий Юл — военный трибун с консульской властью 438 года до н. э., консул 430 года до н. э., цензор 424 года до н. э.
 Гай Юлий Вописк Юл — военный трибун с консульской властью 408 и 405 годов до н. э., цензор 393 года до н. э.
 Луций Юлий Вописк Юл — военный трибун с консульской властью 403 года до н. э.
 Луций Юлий Вописк Юл — военный трибун с консульской властью 401 и 397 годов до н. э.
 Луций Юлий Вописк Юл — военный трибун с консульской властью 388 и 379 годов до н. э.
 Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк — политик, поэт и оратор, понтифик 99 года до н. э.
 Флавий Вописк из Сиракуз — историк IV века
 Марк Манилий Вописк — консул-суффект 60 года
 Публий Манилий Вописк — поэт и приятель императора Домициана
 Публий Манилий Вописк Вициниллиан — консул 114 года
 Луций Помпей Вописк — консул-суффект 69 года
 Квинт Помпей Вописк Гай Аррунций Кателлий Целер — консул-суффект 77 года
 Квинт Помпей Вописк Гай Аррунций Кателлий Целер Алий Сабин — консул-суффект с Адрианом и Антонином Пием

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Вописк»

Мужские имена
Имена латинского происхождения